Вендель () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вендель, Генрих (1915—1980) — немецкий театральный художник, сын Эрнеста Венделя.
 Вендель, Йозеф (1901—1960) — кардинал.
 Вендель, Лара (род. 1965) — итальянская актриса немецкого происхождения.
 Вендель, Линда (род. 1955) — датский поэт, кинорежиссёр и сценарист.
 Вендель, Эрнст (1876—1938) — немецкий скрипач и дирижёр, отец Генриха Венделя.

Другое
 Уэндел (Wendel)  — английское имя
 Вендель (деревня) — деревня и приход в Швеции.
 Вендель (река) — река в провинции Уппланд (Швеция), приток реки Фирис.
 Вендель (Иль и Вилен) — коммуна во Франции (:fr:Vendel), в округе Фужер департамента Иль и Вилен региона Бретань
 Вендель (Шаранта) — коммуна во Франции (:fr:Vindelle), в округе Ангулем департамента Шаранта региона Пуату — Шаранта

См. также 
 Санкт-Вендель — город в Германии
 Вендельские шлемы
 Вендельский период